John Powell –  musicista britannico
 John Powell – atleta statunitense
 John Powell –  gesuita, teologo, scrittore e psicoterapeuta statunitense
 John Wesley Powell –  geologo, esploratore e militare statunitense